Крамбергер ():

 Крамбергер, Тая (род. 1970) — словенский поэт, эссеист, переводчик, антрополог.
 Крамбергер, Франц (род. 1936) — католический прелат.

Двойная фамилия
 Горянович-Крамбергер, Драгутин (1856—1936) — хорватский геолог, археолог и палеонтолог.